Německý název Teltsch má více sídel:

 Telč – město v okrese Jihlava 
 Teleč – ves, součást města Bochov v okrese Karlovy Vary
 Telcov – zaniklá ves ve vojenském újezdu Hradiště v okrese Karlovy Vary

Německé názvy sídel v Česku